Le nom Kisling est porté par plusieurs personnalités. Par ordre alphabétique:
 Jérémie Kisling, auteur-compositeur-interprète suisse
 Johann Ludwig Kisling (1746–1815) peintre
 Moïse Kisling (1891 - 1953) peintre franco-polonais
 Richard D. Kisling de l'United States Air Force

Voir aussi 
 Vidkun Quisling, chef du gouvernement norvégien mis en place par l'Allemagne pendant l'occupation nazie.
 Kissling, page d'homonymes

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif